Onze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Scott () :
 le comté de Scott, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Scott, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Scott, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Scott, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Scott, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Scott, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Scott, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Scott, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Scott, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Scott, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Scott, situé dans le Commonwealth de Virginie.